Imię i nazwisko Ron Jones nosili lub noszą m.in.:
 Ron Jones (1934-) – brytyjski lekkoatleta
 Ron Jones (1941-) – amerykański pisarz, a wcześniej nauczyciel w Palo Alto w Kalifornii
 Ron Jones (1954-) – amerykański kompozytor muzyki filmowej